A França, el Primer Ministre és el cap de govern de la Cinquena República. Aquesta funció succeí a la de president del Consell.

França és, tècnicament parlant, una república constitucional parlamentària amb influències presidencialistes. Això significa que el poder executiu està compartit entre el President de la República i el Primer Ministre. En conseqüència, es parla de règim semipresidencial.

Llista de Presidents del Consell 
{| class=bellataula border="2" cellpadding="1" cellspacing=0
|----- style="background:#efefef;"
!  
President del Consell
! Inici
Fi
! Partit
|-----
| rowspan="8" valign=top | Restauració
| Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
| 9 de juliol de 1815 || 26 de setembre de 1815
|-----
| Armand-Emmanuel du Plessis, Duc de Richelieu
| 26 de setembre de 1815 || 29 de desembre de 1818
|-----
| Jean-Joseph, Marchese Dessolles || 29 de desembre de 1818
| 19 de novembre de 1819
|-----
| Élie, comte Decazes || 19 de novembre de 1819
| 20 de febrer de 1820
|-----
| Armand-Emmanuel du Plessis, Duc de Richelieu
| 20 de febrer de 1820 || 14 de desembre de 1821
|-----
| Jean-Baptiste, comte de Villèle || 14 de desembre de 1821
| 4 de gener de 1828
|-----
| vacant|| 4 de gener de 1828
| 8 d'agost de 1829
|-----
| Jules, príncep de Polignac || 8 d'agost de 1829
| 29 de juliol de 1830
|-----
| rowspan="16" valign=top | Regnat de Lluís Felip d'Orleans
| Victor, duc de Broglie
| 13 d'agost de 1830 || 2 de novembre de 1830
|-----
| Jacques Laffitte || 2 de novembre de 1830
| 13 de març de 1831
|-----
| Casimir Pierre Périer || 13 de març de 1831
| 16 de maig de 1832
|-----
| Nicolas Jean de Dieu Soult, || 11 d'octubre de 1832
| 18 de juliol de 1834
|-----
| Etienne-Maurice, Comte Gérard || 18 de juliol de 1834
| 10 de novembre de 1834
|-----
| Hugues Maret || 10 de novembre de 1834
| 18 de novembre de 1834
|-----
| Edouard Mortiero || 18 de novembre de 1834
| 12 de març de 1835
|-----
| Victor, duc de Broglie
| 12 de març de 1835 || 22 de febrer de 1836
|-----
| Adolphe Thiers || 22 de febrer de 1836
| 6 de setembre de 1836
|-----
| Louis, comte Molé || 6 de setembre de 1836
| 31 de març de 1839
|-----
| Nicolas Jean de Dieu Soult || 12 de maig de 1839
| 1 de març de 1840
|-----
| Adolphe Thiers || 1 de març de 1840
| 29 d'octubre de 1840
|-----
| Nicolas Jean de Dieu Soult || 29 d'octubre de 1840
| 19 de setembre de 1847
|-----
| François Guizot || 19 de setembre de 1847
| 23 de febrer de 1848
|-----
| Louis, comte Molé || 23 de febrer de 1848
| 24 de febrer de 1848
|-----
| Adolphe Thiers || 24 de febrer de 1848
| 24 de febrer de 1848
|-----
| rowspan="5" valign=top | Segona República Francesa
| Jacques-Charles Dupont de l'Eure
| 24 de febrer de 1848 || 9 de maig de 1848
|-----
| vacant || 10 de maig de 1848
| 24 de juny de 1848
|-----
| Louis-Eugène Cavaignac || 28 de juny de 1848
| 20 de desembre de 1848
|-----
| Odilon Barrot || 20 de desembre de 1848
| 31 d'octubre de 1849
|-----
|vacant|| 31 d'octubre de 1849
| 1851
|-----
| rowspan="3" valign=top | Segon Imperi Francès
| Cap de iure || 1851 || 1870
|-----
| Émile Ollivier || 2 de gener de 1870
| 9 d'agost de 1870
|-----
| Charles Cousin-Montauban, comte de Palikao
| 9 d'agost de 1870 || 4 de setembre de 1870
|-----
| rowspan="1" valign=top | Govern Provisional
| Louis-Jules Trochu || 4 de setembre de 1870
| 18 de febrer de 1871
|-----
| rowspan="87" valign=top | Tercera República Francesa
| Jules Dufaure || 19 de febrer de 1871
| 24 de maig de 1873
|-----
| Albert, duc de Broglie || 25 de maig de 1873
| 22 de maig de 1874
|-----
| Ernest Courtot de Cissey || 22 de maig de 1874
| 10 de març de 1875
|-----
| Louis Buffet || 10 de març de 1875
| 23 de febrer de 1876
|-----
| Jules Dufaure || 23 de febrer de 1876
| 12 de desembre de 1876
|-----
| Jules Simon || 12 de desembre de 1876
| 17 de maig de 1877
|-----
| Albert, duc de Broglie || 17 de maig de 1877
| 23 de novembre de 1877
|-----
| Gaëtan de Rochebouët || 23 de novembre de 1877
| 13 de desembre de 1877
|-----
| Jules Dufaure || 13 de desembre de 1877
| 4 de febrer de 1879
|-----
| William Waddington || 4 de febrer de 1879
| 28 de desembre de 1879
|-----
| Charles de Freycinet || 28 de desembre de 1879
| 23 de setembre de 1880
|-----
| Jules Ferry || 23 de setembre de 1880
| 14 de novembre de 1881
|-----
| Léon Gambetta || 14 de novembre de 1881
| 30 de gener de 1882
|-----
| Charles de Freycinet || 30 de gener de 1882
| 7 d'agost de 1882
|-----
| Charles Duclerc || 7 d'agost de 1882
| 29 de gener de 1883
|-----
| Armand Fallières || 29 de gener de 1883
| 21 de febrer de 1883
|-----
| Jules Ferry || 21 de febrer de 1883
| 6 d'abril de 1885
|-----
| Henri Brisson || 6 d'abril de 1885
| 7 de gener de 1886
|-----
| Charles de Freycinet || 7 de gener de 1886
| 16 de desembre de 1886
|-----
| René Goblet || 16 de desembre de 1886
| 30 de maig de 1887
|-----
| Maurice Rouvier || 30 de maig de 1887
| 12 de desembre de 1887
|-----
| Pierre Tirard || 12 de desembre de 1887
| 3 d'abril de 1888
|-----
| Charles Floquet || 3 d'abril de 1888
| 22 de febrer de 1889
|-----
| Pierre Tirard || 22 de febrer de 1889
| 17 de març de 1890
|-----
| Charles de Freycinet || 17 de març de 1890
| 27 de febrer de 1892
|-----
| Émile Loubet || 27 de febrer de 1892
| 6 de desembre de 1892
|-----
| Alexandre Ribot || 6 de desembre de 1892
| 4 d'abril de 1893
|-----
| Charles Dupuy || 4 d'abril de 1893
| 3 de desembre de 1893
|-----
| Jean Casimir-Périer || 3 de desembre de 1893
| 30 de maig de 1894
|-----
| Charles Dupuy || 30 de maig de 1894
| 26 de gener de 1895
|-----
| Alexandre Ribot || 26 de gener de 1895
| 1 de novembre de 1895
|-----
| Léon Bourgeois || 1 de novembre de 1895
| 29 d'abril de 1896
|-----
| Jules Méline || 29 d'abril de 1896
| 28 de juny de 1898
|-----
| Henri Brisson || 28 de juny de 1898
| 1 de novembre de 1898
|-----
| Charles Dupuy || 1 de novembre de 1898
| 22 de juny de 1899
|-----
| René Waldeck-Rousseau || 22 de juny de 1899
| 7 de juny de 1902
|-----
| Émile Combes || 7 de juny de 1902
| 24 de gener de 1905
| Radical
|-----
| Maurice Rouvier || 24 de gener de 1905
| 12 de març de 1906
|-----
| Ferdinand Sarrien || 12 de març de 1906
| 25 d'octubre de 1906
|-----
| Georges Clemenceau || 25 d'octubre de 1906
| 24 de juliol de 1909
| Radical
|-----
| Aristide Briand || 24 de juliol de 1909
| 2 de març de 1911
| SFIO
|-----
| Ernest Monis || 2 de març de 1911
| 27 de juny de 1911
|-----
| Joseph Caillaux || 27 de juny de 1911
| 21 de gener de 1912
|-----
| Raymond Poincaré || 21 de gener de 1912
| 21 de gener de 1913
| PDR
|-----
| Aristide Briand || 21 de gener de 1913
| 22 de març de 1913
| PRS
|-----
| Louis Barthou || 22 de març de 1913
| 9 de desembre de 1913
|-----
| Gaston Doumergue || 9 de desembre de 1913
| 9 de juny de 1914
|-----
| Alexandre Ribot || 9 de juny de 1914
| 13 de juny de 1914
|-----
| René Viviani || 13 de juny de 1914
| 29 d'octubre de 1915
|-----
| Aristide Briand || 29 d'octubre de 1915
| 20 de març de 1917
| PRS
|-----
| Alexandre Ribot || 20 de març de 1917
| 12 de setembre de 1917
|-----
| Paul Painlevé || 12 de setembre de 1917
| 16 de novembre de 1917
| PRS
|-----
| Georges Clemenceau || 16 de novembre de 1917
| 20 de gener de 1920
| Radical
|-----
| Alexandre Millerand || 20 de gener de 1920
| 24 de setembre de 1920
|-----
| Georges Leygues || 24 de setembre de 1920
| 16 de gener de 1921
|-----
| Aristide Briand || 16 de gener de 1921
| 15 de gener de 1922
| PRS
|-----
| Raymond Poincaré || 15 de gener de 1922
| 8 de juny de 1924
| PDR
|-----
| Frédéric François-Marsal || 8 de juny de 1924
| 15 de juny de 1924
|-----
| Édouard Herriot || 15 de juny de 1924
| 17 d'abril de 1925
| Radical
|-----
| Paul Painlevé || 17 d'abril de 1925
| 28 de novembre de 1925
| PRS
|-----
| Aristide Briand || 28 de novembre de 1925
| 20 de juliol de 1926
| PRS
|-----
| Édouard Herriot || 20 de juliol de 1926
| 23 de juliol de 1926
| Radical
|-----
| Raymond Poincaré || 23 de juliol de 1926
| 29 de juliol de 1929
| PDR
|-----
| Aristide Briand || 29 de juliol de 1929
| 2 de novembre de 1929
| PRS
|-----
| André Tardieu || 2 de novembre de 1929
| 21 de febrer de 1930
|-----
| Camille Chautemps || 21 de febrer de 1930
| 2 de març de 1930
| Radical
|-----
| André Tardieu || 2 de març de 1930
| 31 de desembre de 1930
|-----
| Théodore Steeg || 31 de desembre de 1930
| 27 de gener de 1931
|-----
| Pierre Laval || 27 de gener de 1931
| 20 de febrer de 1932
|-----
| André Tardieu || 20 de febrer de 1932
| 3 de juny de 1932
|-----
| Édouard Herriot || 3 de juny de 1932
| 18 de desembre de 1932
| Radical
|-----
| Joseph Paul-Boncour || 18 de desembre de 1932
| 31 de gener de 1933
| PDRS
|-----
| Édouard Daladier || 31 de gener de 1933
| 26 d'octubre de 1933
| Radical
|-----
| Albert Sarraut || 26 d'octubre de 1933
| 26 de novembre de 1933
| Radical
|-----
| Camille Chautemps || 26 de novembre de 1933
| 30 de gener de 1934
| Radical
|-----
| Édouard Daladier || 30 de gener de 1934
| 9 de febrer de 1934
| Radical
|-----
| Gaston Doumergue || 9 de febrer de 1934
| 8 de novembre de 1934
| Radical
|-----
| Pierre-Étienne Flandin || 8 de novembre de 1934
| 1 de juny de 1935
|-----
| Fernand Bouisson || 1 de juny de 1935
| 7 de juny de 1935
|-----
| Pierre Laval || 7 de juny de 1935
| 24 de gener de 1936
|-----
| Albert Sarraut || 24 de gener de 1936
| 4 de juny de 1936
| Radical
|-----
| Léon Blum || 4 de juny de 1936
| 22 de juny de 1937
| SFIO
|-----
| Camille Chautemps || 22 de juny de 1937
| 13 de març de 1938
| Radical
|-----
| Léon Blum || 13 de març de 1938
| 10 d'abril de 1938
| SFIO
|-----
| Édouard Daladier || 10 d'abril de 1938
| 21 de març de 1940
| Radical
|-----
| Paul Reynaud || 21 de març de 1940
| 16 de juny de 1940
| AD
|-----
| Philippe Pétain || 16 de juny de 1940
| 11 de juliol de 1940
|-----
| rowspan="4" valign=top | França de Vichy
| Pierre Laval (Vice Premier sota Pétain)
| 11 de juliol de 1940 || 13 de desembre de 1940
|-----
| Pierre-Étienne Flandin (Vice Premier sota Pétain)
| 13 de desembre de 1940 || 9 de febrer de 1941
|-----
| François Darlan (Vice Premier sota Pétain)
| 9 de febrer de 1941 || 18 d'abril de 1942
|-----
| Pierre Laval || 18 d'abril de 1942
| 17 d'agost de 1944
|-----
| rowspan="4" valign=top | Govern Provisional
| Charles de Gaulle || 3 de juny de 1944
| 26 de gener de 1946 ||
|-----
| Félix Gouin || 26 de gener de 1946
| 24 de juny de 1946
| SFIO
|-----
| Georges Bidault || 24 de juny de 1946
| 16 de desembre de 1946
| MRP
|-----
| Léon Blum || 16 de desembre de 1946
| 16 de gener de 1947
| SFIO
|-----
| rowspan="21" valign=top | Quarta República Francesa
| Paul Ramadier || 22 de gener de 1947
| 24 de novembre de 1947
| SFIO
|-----
| Robert Schuman || 24 de novembre de 1947
| 26 de juliol de 1948
| MRP
|-----
| André Marie || 26 de juliol de 1948
| 5 de setembre de 1948
| Radical
|-----
| Robert Schuman || 5 de setembre de 1948
| 11 de setembre de 1948
| MRP
|-----
| Henri Queuille || 11 de setembre de 1948
| 28 d'octubre de 1949
| Radical
|-----
| Georges Bidault || 28 d'octubre de 1949
| 2 de juliol de 1950
| MRP
|-----
| Henri Queuille || 2 de juliol de 1950
| 12 de juliol de 1950
| Radical
|-----
| René Pleven || 12 de juliol de 1950
| 10 de març de 1951
| UDSR
|-----
| Henri Queuille || 10 de març de 1951
| 11 d'agost de 1951
| Radical
|-----
| René Pleven || 11 d'agost de 1951
| 20 de gener de 1952
| UDSR
|-----
| Edgar Faure || 20 de gener de 1952
| 8 de març de 1952
| Radical
|-----
| Antoine Pinay || 8 de març de 1952
| 8 de gener de 1953
| CNIP
|-----
| René Mayer || 8 de gener de 1953
| 27 de juny de 1953
| Radical
|-----
| Joseph Laniel || 27 de juny de 1953
| 18 de juny de 1954
| CNIP
|-----
| Pierre Mendès-France || 18 de juny de 1954
| 23 de febrer de 1955
| Radical
|-----
| Edgar Faure || 23 de febrer de 1955
| 31 de gener de 1956
| Radical
|-----
| Guy Mollet || 31 de gener de 1956
| 12 de juny de 1957
| SFIO
|-----
| Maurice Bourgès-Maunoury || 12 de juny de 1957
| 6 de novembre de 1957
| Radical
|-----
| Félix Gaillard || 6 de novembre de 1957
| 13 de maig de 1958
| Radical
|-----
| Pierre Pflimlin || 13 de maig de 1958
| 1 de juny de 1958
| MRP
|-----
| Charles de Gaulle || 1 de juny de 1958
| 8 de gener de 1959
| UNR
|}

Llista de Primers ministres 
{| class=bellataula border="2" cellpadding="1" cellspacing=0
|----- style="background:#efefef;"
!  
Primer ministre
! Inici
Fi
! Partit
|-----
| rowspan="25" valign=top | Cinquena República Francesa
| Michel Debré || 8 de gener de 1959 || 14 d'abril de 1962 || UNR
|-----
| Georges Pompidou || 14 d'abril de 1962 || 10 de juliol de 1968 || UNR
|-----
| Maurice Couve de Murville || 10 de juliol de 1968 || 20 de juny de 1969 || UDR
|-----
| Jacques Chaban-Delmas || 20 de juny de 1969 || 6 de juliol de 1972 || UDR
|-----
| Pierre Messmer || 6 de juliol de 1972 || 27 de maig de 1974 || UDR
|-----
| Jacques Chirac || 27 de maig de 1974 || 26 d'agost de 1976 || UDR
|-----
| Raymond Barre || 26 d'agost de 1976 || 21 de maig de 1981 || UDF
|-----
| Pierre Mauroy || 21 de maig de 1981 || 17 de juliol de 1984 || PS
|-----
| Laurent Fabius || 17 de juliol de 1984 || 20 de març de 1986 || PS
|-----
| Jacques Chirac || 20 de març de 1986 || 10 de maig de 1988 || RPR
|-----
| Michel Rocard || 10 de maig de 1988 || 15 de maig de 1991 || PS
|-----
| Édith Cresson || 15 de maig de 1991 || 2 d'abril de 1992 || PS
|-----
| Pierre Bérégovoy || 2 d'abril de 1992 || 29 de març de 1993 || PS
|-----
| Édouard Balladur || 29 de març de 1993 || 18 de maig de 1995 || RPR
|-----
| Alain Juppé || 18 de maig de 1995 || 3 de juny de 1997 || RPR
|-----
| Lionel Jospin || 3 de juny de 1997 || 6 de maig de 2002 || PS
|-----
| Jean-Pierre Raffarin || 6 de maig de 2002 || 31 de maig de 2005 || UMP
|-----
| Dominique de Villepin || 31 de maig de 2005 || 17 de maig de 2007 || UMP
|-----
| François Fillon || 17 de maig de 2007 || 15 de maig de 2012 || UMP
|-----
| Jean-Marc Ayrault || 15 de maig de 2012 || 31 de març de 2014 || PS
|-----
|Manuel Valls||31 de març de 2014 || 6 de desembre de 2016 || PS
|-----
| Bernard Cazeneuve || 6 de desembre de 2016 || 14 de maig de 2017 || PS
|-----
| Édouard Philippe || 14 de maig de 2017 || 3 de juliol de 2020 || LR
|-----
| Jean Castex || 3 de juliol del 2020 || 16 de maig de 2022 || Divers droite i després La República en Marxa
|-----
|Élisabeth Borne || 16 de maig de 2022 || actualitat || La República en Marxa
|}

Vegeu també 

 President de França

Política de França
França